El término obras públicas puede referirse a:

 Varias obras públicas.
 Obras públicas, exposición y su correspondiente catálogo de Nicanor Parra realizados en 2006.
 Ministerio de Obras Públicas .